Okręty US Navy o nazwie USS  "Embattle":

 Pierwszy "Embattle" (AM-226) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1945-1946. Przekazany następnie Republice Chińskiej.
 Drugi "Embattle" (AM-434) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1954-1976.

Embattle